Открытое акционерное спортивное общество «Баскетбольный клуб Мирафлорес» (), более известный под спонсорским названием «Сан-Пабло Бургос» () — испанский профессиональный баскетбольный клуб из города Бургос, Кастилия-Леон.

История
Клуб основан в 1994 году. Провёл свои первые годы в провинциальной лиге Бургоса. Профессиональная команда была создана в августе 2015 года, как главный клуб города, с целью заменить «Тисону», которая не смогла попасть в АБК Лигу после сезона 2014/2015 из-за несоответствия требованиям участия в лиге.

28 августа 2015 года, после отказа «Тисоны» продолжить выступать в Лиге Оро, её место занял «Бургос». Клуб взял за основу успешную модель спортивного менеджмента «Басконии».

Во втором сезоне клуб прошёл квалификацию на Кубок принцессы Астурийской (ежегодное соревнование на национальный кубок для профессиональных команд 2-го уровня) и 10 июня 2017 года перешёл в АБК Лигу, выиграв в плей-офф, не проиграв ни одной игры. Клуб стал четвёртым в городе Бургос, кто добился повышения за пять лет (ранее «Атапуэрка» в 2013 и 2014 годах и «Тисона» в 2016 году), но никто из них не смог удовлетворить требованиям для выступления на высшем уровне. После допуска в новую лигу клуб переехал из спортивного центра «Эль Плантио», вмещающего 2 500 человек, в арену «Колизей Бургос» на 9 500 человек.

Клуб одержал свою первую победу в высшей лиге 11 ноября 2017 года, после семи поражений подряд, обыграв дома «Мурсию» со счётом 89:86 и завершил свой дебютный сезон на 14-й позиции с 13 победами в 34 матчах.

Два года спустя клуб дебютировал в европейских соревнованиях, победив «Киев-Баскет» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 2019/2020.

Спонсорские названия 
Сан-Пабло Инмобилиария Бургос (2015–2017)
Сан-Пабло Бургос (2017–н.в.)

Достижения 
Межконтинентальный кубок ФИБА
  Победитель: 2021
  Серебряный призёр: 2022Лига чемпионов ФИБА
  Победитель (2): 2019/2020, 2020/2021
Кубок Кастилия-Леон:
  Победитель (3): 2016, 2017, 2018

Главные тренеры

Текущий состав

Сезоны

Резервная команда 
14 декабря 2016 года «Бургос» договорился о сотрудничестве с местным клубом Лиги ИБА «Баскет-Бургос 2002», который стал их резервной командой. В 2018 году «Баскет-Бургос 2002» был включён в структуру клуба.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 «Бургос» на официальном сайте АБК Лиги

Баскетбольные клубы Испании